Lignatone — марка музыкальных инструментов, производившихся на заводе Cremona (сейчас Strunal Schönbach s.r.o.) в городе Луби (Карловарский край, Чехословацкая СР) приблизительно в 1980-е годы.

Описание 
Из-за ограниченности рынка сбыта не получила широкого распространения. Инструменты, рассчитанные прежде всего на музыкантов-любителей, практически не использовались в профессиональной музыкальной деятельности.

Под маркой Lignatone выпускались гитары, баяны, трубы, тромбоны, валторны, аккордеоны, губные гармошки, флейты и возможно барабаны. Инструменты обладают приятным тембром и широким диапазоном, но не слишком выразительны по звучанию.

Завод приватизирован 1 сентября 1995 года. Его нынешнее имя Strunal CZ, s.r.o.

См. также 
 Russtone
 Jolana

Ссылки 
 Lignatone 
 Lignatone Czechoslovakian antique guitar 

Производители музыкальных инструментов Чехии
Производители гитар ЧССР
Карловарский край